Německé kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Sněžné (ort i Tjeckien, Vysočina), Okres Žďár nad Sázavou, 
 Dvory nad Lužnicí, ort, Södra Böhmen, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar